Snellman kan avse

 Aarne Snellman
 Aarno Snellman
 Albert Oskar Snellman, finländsk företagsledare
 Anja Snellman, finländsk författare 
 Anita Snellman

 Brita Snellman
 Christian Snellman

 Eero Snellman
 Elsa Snellman
 Erik M. Snellman, finländsk radio- och TV-journalist

 Gemma Snellman

 Hanna Snellman

 Johan Vilhelm Snellman, finländsk filosof
 Johan Wilhelm G:son Snellman, finländsk sjökapten och företagsledare
 Johannes Snellman
 Jussi Snellman

 Karl August Snellman, finländsk politiker
 Klaus Snellman

 Lina Snellman, finländsk diakonissa

 Oskar Snellman
 Ruth Snellman
 Teo Snellman (1894–1977), finländsk diplomat
 Ulf Snellman

Se även
 Snellman, Minnesota – samhälle i Minnesota
 Snellman Oy – finländsk livsmedelskoncern

Efternamn i Finland